Aqua Blue Sport var et professionelt kontinentalhold fra Irland, der eksisterede fra 2017-2018.

Målet var at få deltagelse i Tour de France i løbet af fire sæsoner. Planen var at nethandel skulle gøre holdet selvfinansieret i løbet af to år.

Før 2018-sæsonen var ovre, blev holdet lukket.

Holdet

2018

Sejre

2017

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Irland
Etableret i 2017
Ophørt i 2018